Onderdistrict in Indonesië
 Tepus (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
Plaats in Indonesië
 Tepus (Air Gegas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton
 Tepus (Tepus), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta